Савины — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области, Полянская волость
Савины — русский дворянский род (от Савин, Савина)